

Architettura 
 Bedlam – nome originale del Bethlem Royal Hospital di Londra
 Bedlam Theatre – teatro di Edimburgo

Cinema 
 Bedlam – titolo originale di Manicomio, film del 1946 diretto da Mark Robson
 Bedlam – film del 1994

Fumetti 
 Bedlam – personaggio mutante della Marvel Comics
 Dottor Bedlam – personaggio dei Nuovi Dei della DC Comics
 King Bedlam – personaggio della Marvel Comics

Geografia 
 Bedlam – villaggio inglese
 Bedlam – villaggio inglese

Musica 
 Bedlam – gruppo musicale rap
 Bedlam – EP dei Twilightning
 Back to Bedlam – Album di debutto del cantante inglese James Blunt
 Bedlam bridge – Terza traccia dell'album Blue Sky Mining dei Midnight Oil
 Time For Bedlam – Singolo dei Deep Purple traccia dell'album InFinite
Bedlam Sticks – Quarta traccia dell'album Sing Along Songs for the Damned & Delirious dei Diablo Swing Orchestra
The Bedlam in Goliath – Album dei Mars Volta

Letteratura 
 Bedlam – romanzo di fantascienza scritto da John Brosnan
 Bedlam – romanzo di Ally Kennen

Televisione 
 I fantasmi di Bedlam (Bedlam) – serie televisiva britannica